Marcantonio Bragadin (1523–1571) – wenecki generał
 Marcantonio Bragadin (1593–1658) – włoski kardynał